A Bucket és Skinner hősies kalandjai (eredeti cím: Bucket and Skinner Epic Adventures  ) amerikai televíziós sorozat, mely 2011. július 1-jén debütált a Nickelodeonon. Kanadában 2011. szeptember 10-én volt a premierj, szintén a Nickelodeonon. Az új epizódok sugárzása az évad felénél abbahagyták 2011. október 7-én. Majd folytatták március 17-én még 5 epizódot leadtak és befejezték a sorozat sugárzását 18. epizódnál de ritkán visszatérnek új epizóddal.

Szereplők 

 Bucket (Taylor Gray)
 Skinner (Dillon Lane)
 Kelly Peckinpaugh (Ashley Argota)
 Piper Peckinpaugh (Tiffany Espensen)
 John "Aloe" Aloysius (Glenn McCuen)
 Three Pieces (George Back)
 Sven (D.C. Cody)
 Blake (Brian Craig)

Epizódok

Évados áttekintés

1. évad

Források 
 

Nickelodeon